Beautiful ist der Name folgender Werke:

 Beautiful (2000), ein US-amerikanischer Film von Sally Field
 Beautiful (2008), ein südkoreanischer Film von Juhn Jaihong
 Beautiful (Pornofilm), aus dem Jahr 2003
 Beautiful (Christina-Aguilera-Lied), ein von Linda Perry komponiertes Lied, gesungen von Christina Aguilera auf dem Album Stripped
 Beautiful (Eminem-Lied), ein Lied von Eminem vom Album Relapse
 Beautiful (Snoop-Dogg-Lied), ein Lied von Snoop Dogg vom Album Paid tha Cost to Be da Bo$$